Indonesië
 Ngombol (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngombol (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java